Das Neville-Smith Forest Products Launceston International 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Launceston, Tasmanien. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 28. Januar bis 3. Februar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Launceston City